

Воинские звания и знаки различия СВ Армии Ирана

Воинские звания и знаки различия ВВС Армии Ирана

Воинские звания и знаки различия ПВО Ирана

Воинские звания и знаки различия ВМС Армии Ирана

Воинские звания и знаки различия СВ, ВВС и ВМС Корпуса стражей Исламской революции Ирана

Специальные звания и знаки различия МВД Ирана

Краткая история иранских воинских званий 
Самое раннее упоминание о вооруженных формированиях предков иранцев сохранилось в «Авесте». Так, например, народное ополчение названо «*kāra-», которое сохранилось в современном персидском языке в таких словах как «kārzār» ‘битва’, «paykār» ‘сражение, противостояние’, «kārvān» ‘караван’ (в древности — ‘военная колонна, обоз’). От «*kāra-» произошли древнеиранские мужские имена собственные *Kāra-pāna- ‘хранитель, попечитель армии, войска’, *Kārana- ‘воин’ и *Kārapati- ‘глава войска’.

В древнеиранском войске особую роль играли колесничие, которые назывались «raθaē-štar-» (от  ‘колесница’ +  ‘стоящий’). Именно от этого термина через  произошло слово «artēš» в значении «армия» в современном персидском языке.

Войско Ахеменидов 

Первая профессиональная армия у предков иранцев появилась в Ахеменидской империи (550 — 330 гг. до н.э.). Войско называлось *spāda-, было организовано по десятичной системе и делилось на десятки — др.-иран. *daθa-, сотни — др.-иран. *θata-, тысячи — др.-иран. *hazāra- и десятки тысяч — др.-иран. *baivara-, во главе которых стояли десятники — *daθapati-, сотники — *θatapati-, тысяцкие — *hazārapati- и темники — *baivarapati-. Главнокомандующий войсками назывался *spādapati- или *kārana-. 

Если сравнить воинские формирования войска Ахеменидов с подразделениями современной армии, то «*daθa-» можно приравнять к отделению, «*θata-» к роте, «*hazāra-» к полку, «*baivara-» или десятку тысяч к дивизии, и «*spāda-» к армии. Соответственно «*daθapati-» можно приравнять к сержанту или старшине, «*θatapati-» к капитану, «*hazārapati-» к полковнику, «*baivarapati-» к генерал-майору, и «*spādapati-» к генералу армии. Примечательно, что каждая тысяча имела свое полковое знамя.

Войско Аршакидов 

Десятичная система организации войска сохранилась и в эпоху царствования парфянской династии Аршакидов (250 год до н. э. — 224 год), сменивших в Иране династию Селевкидов (312 — 64 год до н. э.). В войске Аршакидов сотни по-парфянски назывались «wast», тысячи — «drafš», десятки тысяч — «gund». Возглавляли их соответственно «wast-sālār», «drafš-sālār» и «gund-sālār». Каждое подразделение численностью в 1 000 воинов имело свое боевое — т.н. «драконовое» знамя, из-за которого и называлось по- (от др.-иран. «*drafša-», от которого также происходят ,  [arδašf / ərδəšf] и бактрийское «λraφo»). Примечательно, что «драконовые» знамёна иранская армия использовала еще при Ахеменидах. По преданию, «драконовое» знамя было заимствовано ещё Киром от ассирийцев и бытовало у персов до Дария III. Победивший последнего Александр Македонский заимствовал эту эмблему на знамени для Македонского царства, а при покорении римлянами Македонии «драконовое» знамя перешло и к потомкам Ромула. Через посредство Византии знамя продолжало бытовать на Ближнем Востоке в средние века. 

Войско Аршакидов называлось, как и у Ахеменидов, «spāδ» и командовал им «spāδpat» или «spāδbad». Войско Аршакидов было одним из сильнейших войск древнего мира и неоднократно громило армию Римской империи. Этноним парфян стал нарицательным и сохранился в персидском языке как «pahlavān» ‘рыцарь’. Кстати, древнеармянское войско также было организовано по образу и подобию парфянской армии и подразделялось на «гунд», «дрош» и «вашт». В современных Вооруженных силах Армении рота называется по-, полк —  или , а полковник — .

Войско Сасанидов 

Войско Сасанидов (224 — 651 гг.), сменивших Аршакидов на иранском престоле, также было организовано в соответствии с «десятичной системой», т.е. его структурными единицами были подразделения, последовательно насчитавшие десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч воинов. Из сасанидских источников известно, что десятка именовалась  [рада]’, сотня — tahm, которым командовал офицер в звании tahmdār. Подразделение из 500 воинов называлось wašt [вашт], которым командовал офицер в звании wašt-sālār [ваштсолор]. Тысяча именовалось drafš под командованием офицера в звании drafš-sālār. Подразделения из 5 000 воинов назывались gund. Командовал ими генерал в чине gund-sālār’. Войско из 10 000 человек называлось spāh. Командовал войском генерал в чине spāhbed. Главнокомандующий вооруженными силами Иранской империи назывался artēštārān-sālār’.

Термин «гунд» вошел из среднеиранских языков (парфянского и среднеперсидского) в , , , мандейский «gundā»,  языки. Из новоперсидского оно вошло также в тюркский язык и составило тюркско- [jonbāšī], которым во времена Газневидов и Сельджукидов называли командира подразделения из несколько тысяч воинов.

Мусульмане, завоевав Иран, переняли многое из военного дела иранцев, о чем свидетельствуют такие терминологические заимствования как   (от ),  (от ) и  (от  – пехота)’.

Войско Саманидов (819 — 999 гг.), возродивших Древний Иран в исламском обличии, также сохранило военную терминологию доисламского Ирана, о чем свидетельствует «Шахнаме» Фирдоуси. Главнокомандующий войском Саманидов назывался  [sipahsālār], которому подчинялись полковники —  [sarhang].

После падения династии Саманидов их дело продолжили тюркские династии, однако военная терминология большей частью заменилась на тюркскую, а затем и на монгольскую. Наследием монгольского нашествия в персидском языке является слово «qoŝun», которым обозначают род войск.

Примечания 

Вооружённые силы Ирана
Иран